

Geografia

Estados Unidos 
 Cameron (Arizona) — região censo-designada
 Cameron (Carolina do Norte) — cidade
 Cameron (Carolina do Sul) — cidade
 Cameron (Luisiana) — região censo-designada
 Cameron (Missouri) — cidade

 Cameron (Oklahoma) — cidade
 Cameron (Texas) — cidade
 Cameron (Virgínia Ocidental) — cidade
 Cameron (Wisconsin) — vila
 Cameron Park — cidade da Califórnia
 Condado de Cameron (Pensilvânia)
 Condado de Cameron (Texas)

Desambiguações de topônimos